Наталья Бойко:
 Бойко, Наталья Андреевна (род. 1989) — украинский государственный деятель.
 Бойко, Наталья Петровна (род. 1946) — советская гребчиха-байдарочница.